Coming out – decisione di dichiarare apertamente la propria omosessualità o la propria identità di genere
 Coming Out – album dei The Manhattan Transfer del 1976
 Coming Out – film del 1989 diretto da Heiner Carow
 Coming Out – film del 2000 diretto da Kim Jee-woon
 Coming Out – serie televisiva canadese
 Coming Out – romanzo di Danielle Steel del 2006

L'inglesismo "coming out day" è anche utilizzato in rare occasioni con il significato di giorno dell'affermazione, giorno della rinascita.